Das Freistilringen der Frauen in der Klasse bis 57 kg bei den Olympischen Sommerspielen 2020 wurde vom 4. bis 5. August 2021 in der Makuhari Messe ausgetragen. Es traten 16 Athletinnen aus 16 Ländern an.

Titelträger

Zeitplan 
Alle Zeitangaben beziehen sich auf die Ortszeit in Tokio (UTC+9).

Ergebnisse

Finalrunde

Hoffnungsrunde 

Legende:
 S: Schultersieg
 V: Sieg aufgrund einer Verletzung der Gegnerin

Endstand

Weblinks 
 Ergebnis Freistil Frauen bis 57 kg auf olympics.com

Freistil Frauen 057